Insônia
Ou ainda:
Insônia (filme) - drama de 1982
Insônia (livro) - de Graciliano Ramos

Desambiguação